El Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 1994 contra los Tutsis en Ruanda se celebra el 7 de abril, siendo esta fecha el inicio del conocido como genocidio ruandés de 1994.

Cada año, alrededor de esta fecha, las Naciones Unidas organizan eventos conmemorativos en su sede y en las oficinas de las Naciones Unidas en todo el mundo.

Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 1994 contra los Tutsis en Ruanda 

Establecimiento del Día International de Reflexión

El 23 de diciembre de 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 7 April (A/RES/58/234) como el Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en 1994 en Rwanda y "alienta a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales competentes, así como a las organizaciones de la sociedad civil, a que observen el Día Internacional con actos y actividades especiales en memoria de las víctimas del genocidio cometido en Rwanda".

Corrección del título de la Conmemoración Anual

El 26 de enero de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución A/72/L.31 que declara el 7 de abril de 2004 como el Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 1994 contra los Tutsis en Rwanda, recordando que también fueron asesinados los hutus y otras personas que se opusieron al genocidio.

Véase también 

 Asesores Especiales sobre la Responsabilidad de Proteger
 Corte Penal Internacional
 Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)
 Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio Oficial del Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 1994 contra los Tutsis en Ruanda

Genocidios
Genocidio de Ruanda
Introducciones de 2003